Kalbfuß oder Kalbfuss ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kalbfuß (1903–1945), deutscher Dramatiker, Bühnenbildner und Lyriker
 Hermann Kalbfuß (1887–1918), deutscher Historiker, Philosoph und Zeichner